Kombori peut désigner :
Kombori, la commune du département de Djibasso au Burkina Faso ;
Kombori, la commune du département de Kombori au Burkina Faso ;

Homonymie de localités